Holter ist der Familienname folgender Personen:

 Dwayn Holter (* 1995), luxemburgischer Fußballspieler
 Franz Holter (1842–1921), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Gerd Holter (* 1939), österreichischer Manager und Politiker (FPÖ)
 Göran Holter (* 1963), schwedischer Fußballspieler
 Heinz Holter (1904–1993), österreichischer Biochemiker 
 Helmut Holter (* 1953), deutscher Politiker
 Iver Holter (1850–1941), norwegischer Komponist
 Julia Holter (* 1984), US-amerikanische Indie-Electronic-Musikerin
 Kurt Holter (1911–2000), österreichischer Historiker, Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Markus Holter (1812–1874), österreichischer Schriftsteller und Musiker 
 Norman J. Holter (1914–1983), US-amerikanischer Biophysiker
 Reidar Holter (1892–1953), norwegischer Ruderer
 Sigurd Holter (1886–1963), norwegischer Segler
 Wenzel Holter (1827–1873), böhmischer Maler 

Siehe auch:
 Holter-EKG, die alternative Bezeichnung des Langzeit-EKGs
 Hölter